Рудольф Танзи (родился в 1958 году в Провиденсе, штат Род-Айленд, США) — американский учёный и популяризатор науки. Профессор в Гарвардском университете (The Joseph P. and Rose F. Kennedy Professor of Neurology and Mental Retardation). Руководитель исследовательской группы генетики и старения в Институте нейродегенеративных заболеваний . Специализируется в области изучения молекулярных основ старения, генетики и молекулярной биологии нейродегенеративных заболеваний. Открыл несколько генов, составляющих генетические причины болезни Альцгеймера. Включен в список 100 наиболее влиятельных выпускников Гарвардского университета. Опубликовал несколько книг об исследованиях болезни Альцгеймера. Лауреат нескольких международных научных премий, присуждаемых за исследования по медицине и генетике. В 2012 году в соавторстве с Дипаком Чопрой выпустил книгу «Совершенный мозг».

За работы по созданию лабораторной культуры клеток для изучения болезни Альцгеймера включен в список ста наиболее влиятельных людей года Time 100 в 2015 году.

Основные публикации 
 Книги
 Decoding Darkness: The Search for the Genetic Causes of Alzheimer’s Disease. Rudolph Tanzi and Ann Parson, Perseus Publishing, N.Y. 2000.
 Super Brain: Unleashing the Explosive Power of Your Mind to Maximize Health, Happiness, and Spiritual Well-Being. Deepak Chopra and Rudolph E. Tanzi, Harmony Books, Random House, 2012. (русский перевод: Дипак Чопра, Рудольф Танзи. Совершенный мозг)

 Статьи

Примечания

Ссылки 
 Личная страница на веб-сайте Массачусетской клинической больницы
 Личная страница на веб-сайте Гарвардского университета
 Curriculum Vitae

Генетики США
Выпускники Восточной средней школы Крэнстона
Выпускники Школы Роки Хилл
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Гарвардского университета